

Patronyme 
 Alicia Quirk (1992-), joueuse australienne de rugby ; 
 Billy Quirk (1873-1926), acteur américain ; 
 Bryce Quirk (1978-), triathlète australien ; 
 Corey Quirk (1988-), hockeyeur australien ; 
 Graham Quirk, homme politique australien ; 
 James Quirk, scénariste américain ; 
 John Shirley-Quirk (1931-2014), chanteur d'opéra britannique ;
 Randolph Quirk (1920-2017) linguiste britannique.

Paronymes 
 Pauline Quirke (1959-), actrice britannique.

Autres 
 (18376) Quirk , astéroïde